Altri –  personaggi della serie televisiva Lost
 Altri – personaggi della tetralogia scritta da Sergej Vasilievič Luk'janenko iniziata con I guardiani della notte